Richard Thoma ist der Name folgender Personen:

* Richard Thoma (Mediziner) (1847–1923), deutscher Mediziner
 Richard Thoma (Rechtswissenschaftler) (1874–1957), deutscher Rechtswissenschaftler